Budynek Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu – dawne Kolegium jezuickie, obecnie budynek oświatowy, należący do Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w południowej części Zespołu Staromiejskiego, przy ul. św. Jana 1/3, w sąsiedztwie bazyliki katedralnej św. św. Janów, Pałacu Biskupiego, Muzeum Diecezjalnego oraz Domu Eskenów.

Historia 

Budynek powstał w 1698 roku, na potrzeby Kolegium jezuickiego, a wybudowano go w miejscu Szkoły Staromiejskiej, do której prawdopodobnie uczęszczał Mikołaj Kopernik. W 1773 roku, po kasacji zakonu, Kolegium zamknięto, a budynek przejęło duchowieństwo diecezjalne. Warto dodać, że jednym z uczniów toruńskiego Kolegium był Andrzej Zamoyski, twórca tzw. Kodeksu Zamoyskiego.

Po II rozbiorze Polski władze Królestwa Prus zorganizowały w obiekcie urząd swojej administracji, a następnie koszary wojskowe.

Od 1945 roku budynek pełnił funkcje oświatowe, będąc siedzibą m.in. Zasadniczej Szkoły Asystentek Pielęgniarskich Polskiego Czerwonego Krzyża, a od 1967 roku Państwowej Szkoły Medycznej Techników Analityki (obecnie Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).

W 1969 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków.

Architektura 
Budynek powstał w stylu barokowym. Na początku XIX wieku, podczas adaptacji obiektu na cele wojskowe, usunięto z jego fasady piękną sztukaterię oraz zlikwidowano westybul.

W latach 1970–1972 gmach przeszedł kolejny remont, podczas którego przywrócono mu skromne cechy baroku (bez sztukaterii) i odsłonięto fragment gotyckiej wnęki z polichromiami.

Galeria

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Architektura neobarokowa w województwie kujawsko-pomorskim
Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu